Pellaro – quartiere di Reggio Calabria
 Pellaro (vino) – vino della Calabria
 Stazione di Reggio Calabria Pellaro – stazione ferroviaria di Reggio Calabria
 Punta Pellaro – capo della Calabria